Вылчовци — название населённых пунктов.

Болгария 
 Вылчовци — село в Великотырновской области, входит в общину Елена.
 Вылчовци — село в кметстве Майско. Находится в Великотырновской области, входит в общину Елена.